Réal Paiement (né le  à Dollard-Des Ormeaux, dans la province de Québec au Canada) est un joueur professionnel de hockey sur glace devenu entraîneur.

Carrière de joueur

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1975-1976 || Junior de Montréal || LHJMQ ||60 ||3 ||19 ||22 ||56 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1976-1977 || Junior de Montréal || LHJMQ ||72 ||6 ||22 ||28 ||69 ||- ||- ||- ||- ||-
|-  
|1977-1978 || Junior de Montréal || LHJMQ ||72 ||10 ||45 ||55 ||68 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1978-1979 || Junior de Montréal || LHJMQ ||72 ||8 ||42 ||50 ||85 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1978-1979 || Generals de Flint || LIH ||- ||- ||- ||- ||- ||6 ||1 ||0 ||1 ||0
|-  
|1979-1980 || Admirals de Milwaukee || LIH ||74 ||6 ||34 ||40 ||46 ||2 ||1 ||1 ||2 ||26
|-
|1980-1981 || Admirals de Milwaukee || LIH ||73 ||4 ||26 ||30 ||74 ||7 ||1 ||1 ||2 ||8
|-
|1981-1982 || Admirals de Milwaukee || LIH ||81 ||10 ||47 ||57 ||57 ||5 ||0 ||4 ||4 ||4

Notes et références 

Naissance en septembre 1959
Naissance à Dollard-des-Ormeaux
Joueur québécois de hockey sur glace
Entraîneur québécois de hockey sur glace
Joueur des Generals de Flint
Joueur des Admirals de Milwaukee (LIH)
Entraîneur du Titan d'Acadie-Bathurst
Défenseur de hockey sur glace